Буш (, ) — може означати прізвище, розповсюджене в англомовних та німецькомовних країнах, та пов'язані з ним назви.

Прізвище 
 Буш (прізвище)

Топонім 
 Буш-дю-Рон () — департамент Франції.
 Ерман Буш () — провінція в Болівії.
 Пуерто-Буш () — містечко в Болівії.

Інше 
 7121 Буш (7121 Busch) — астероїд головного поясу, відкритий 10 січня 1989 року.
 Буш Стедіум (, також New Busch Stadium, Busch Stadium III) – бейсбольний стадіон в місті Сент-Луїс (Міссурі, США).
 Буш-хаус () — будівля в центрі Лондона.
 Майті Буш () — англійська культова комік-група.

Див. також 
 Бушкрафт — життя в лісі, в ширшому сенсі — взагалі на природі.
 Anheuser-Busch InBev — міжнародна пивоварна корпорація.
 USS George H. W. Bush (CVN-77) — американський авіаносець.
 Rock Against Bush — музичний проект проти Джорджа Буша Молодшого.

Посилання